Subprocesso, no contexto dos sistemas operacionais, designa um processo criado dentro de uma estrutura hierárquica; onde a dependência com o processo mais alto faz com que o subprocesso deixe de existir caso o processo mais alto do qual ele depende seja eliminado.

Referências 

Ciência da computação
Tecnologia dos sistemas operacionais